Aulin peut faire référence à :

 Aulin, un nom de marque pour la nimésulide.

Personnalités 

 Ewa Aulin (1950- ) Swedish actress
  (1982- ), joueur canadien de hockey,
 Tor Aulin (1866–1914), musicien suédois,
 Valborg Aulin (1860–1928), musicien suédois.

Lieux 

 , une partie de la vallée de la rivière Tuolumne.